Кабео, Никколо — итальянский иезуит, натурфилософ, богослов, инженер, физик, астроном, математик. 
 Кабео — ударный кратер на видимой стороне Луне, находящийся примерно в 100 километрах от Южного полюса Луны.